Szeli István (1921–2012) irodalomtörténész, tanár, kritikus
 Szeli István (?) víz alatti rögbijátékos (Tiszavirág SE)